Antoine-Michel Perrache (1726-1779), Frans ingenieur
 Perrache (wijk), een wijk in de Franse stad Lyon
 Station Lyon-Perrache, een van de drie belangrijkste spoorwegstations van de agglomeratie Lyon
 Perrache (metrostation), een metrostation in Lyon